Беррокалехо-де-Арагона () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Авила. Население — 50 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Página del Ayuntamiento

Муниципалитеты Авилы
Населённые пункты Авилы